Софіт — видна знизу поверхня якої-небудь архітектурної деталі.
 Софіт — металічна конструкція для подвішування освітлювальних приладів над сценою.